Santa Vittoria peut désigner:

 Santa Vittoria in Matenano, commune italienne dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale ;
 Santa Vittoria d'Alba, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie ;
 Santa Domenica Vittoria, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;
 Nughedu Santa Vittoria, commune italienne de la province d'Oristano dans la région Sardaigne en Italie ;